

Прізвище 
Вяземська — жіноче прізвище, походження якого пов'язане з містом Вязьма і означає буквально «з міста Вязьми».

Відомі особи 
 Вяземська Юліанія (? —1406) — християнська свята, великомучениця. 
 Вяземська Віра Федорівна (1790—1886) — дружина Петра Вяземського, до шлюбу — князівна Гагаріна.
 Вяземська Катерина Павлівна (відоміша як Шереметєва; 1849—1929) — засновниця природно-історичного музею в садибі .

Географія 

 Вяземська — станція Далекосхідної залізниці у місті Вяземський Хабаровського краю.

Інше 
 Вяземська операція — оборонна операція радянських військ Західного та Резервного фронтів.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем